Triscos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Digitalis purpurea; o
 el nombre común de la planta Silene vulgaris.